Мрконич-Град () — субрегион в рамках региона Баня-Лука в Республике Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину.

География 
Субрегион Мрконич-Град расположен на северо-западе страны, составляя юго-западную часть региона Баня-Лука, глубоко вдающуюся в территорию ФБиГ. Административным центром субрегиона является город Мрконич-Град. 

Включает 7 общин ():

Община Мрконич-Град —  г. Мрконич-Град (),
Община Петровац —  с. Дринич,
Община Рибник —  с. Горни-Рибник,
Община Источни-Дрвар (Восточный Дрвар) —  с. Потоци,
Община Купрес —  с. Ново-Село, 
Община Шипово —  г. Шипово,
Община Езеро — с. Езеро ().

Население

Примечания 

Регионы Республики Сербской